Haro kan syfta på:

Mexiko 

 Haro, Mexiko, ort, Campeche, Escárcega,

Spanien 

 Haro (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Haro, Spanien, ort, La Rioja, Provincia de La Rioja,